Yilou peut désigner :
 Yilou, une localité du Burkina Faso dans le département du Guibaré
 Yilou, une localité du Burkina Faso dans le département du Sapouy.

Homonymie de localités